Tulirauta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tulirauta (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Tulirauta (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Tulirauta (ö i Norra Österbotten), Ylivieska, 

Robotskapade Finlandförgreningar